Mustajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Iso Mustajärvi, sjö i Pajala kommun,  (30 ha)
Mustajärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Mustajärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Mustajärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Mustajärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (22 ha)
Pikku Mustajärvi, sjö i Pajala kommun,  (5 ha)
Mustajärvi (Gällivare socken, Lappland, 741697-170785), sjö i Gällivare kommun, 
Mustajärvi (Gällivare socken, Lappland, 744585-172980), sjö i Gällivare kommun, 
Mustajärvi (Gällivare socken, Lappland, 746388-173562), sjö i Gällivare kommun,  (7 ha)
Mustajärvi (Karesuando socken, Lappland, 756516-180055), sjö i Kiruna kommun,  (9 ha)
Mustajärvi (Karesuando socken, Lappland, 759743-178277), sjö i Kiruna kommun,  (7 ha)

Finland
Mustajärvi (sjö i Enontekis, Lappland, Finland),  (32 ha)
Muorijärvi eller Mustajärvi – en sjö i landskapet Lappland,  (22 ha)
Mustajärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten),  (1,8 km²)
Mustajärvi (sjö i Finland, Kajanaland),  (25 ha)
Mustajärvi (sjö i Finland, Norra Savolax),  (1,4 km²)
Mustajärvi (sjö i Finland, Birkaland, lat 62,22, long 22,85),  (1,7 km²)
Mustajärvi (sjö i Finland, Södra Savolax),  (88 ha)
Mustajärvi (Letala, Egentliga Finland),  (33 ha)
Mustajärvi (sjö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,60, long 21,63),  (15 ha)
Mustajärvi (sjö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,65, long 21,25),  (1 ha)
Mustajärvi (sjö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,68, long 21,40),  (3 ha)

Se även
Mustjärv (estniska)
Svartsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn